Patronyme tchèque et , porté notamment par :
 Vladimír Čech (1914-1992), né Přikryl, un réalisateur tchécoslovaque